Oiapoque pode ser:

Oiapoque - um município brasileiro do Estado do Amapá
Oiapoque - um rio brasileiro do Estado do Amapá
São Jorge do Oiapoque - um município francês do departamento ultramarino de Guiana
Desambiguação